Фрањо Јурчец (Ходошан, 1. децембра 1936) хрватски је глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970е
|-
|1970. || Наше мало мисто || Италијански капетан
|-
| 1975. || Зец || Топник Раногајец
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980е
|-
| 1982. || Киклоп  (ТВ филм)||
|-
| 1983. || Киклоп  (ТВ серија)||
|-
|1983. || У логору || 
|-
|1984. || Инспектор Винко || Морт 
|-
|1986. || Путовање у Вучјак || 
|-
|1987. || Осуђени ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990е
|-
|1990. || Тражим сродну душу || Господин у трамвају 
|-
|1990. || Орао  || Аутомеханичар (као Џими Јурчец)
|-
|1990. || Операција Барбароса || Портир
|-
|1997. || Трећа жена || Димњачар
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000е
|-
|2004. || Златни бокал || ловац
|-
|2005. || Битанге и принцезе||Тин Јановић
|-
|2006. || Одмори се, заслужио си || бравар 
|-
|2006. || Мамутица (ТВ серија) || Жупан
|-
|2007—2008.|| Заувијек сусједи (ТВ серија) || Адолф „Кома“ Комер 
|-
|2008—2009. || Све ће бити добро || Пишта
|-
|2009. || Закон! ||санитарни инспектор 
|-
|2009—2010. || Долина сунца || Михић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010е
|-
|2013. || Почивали у миру || Винко Цигленечки
|-
|2016. || ЗГ 80 || Господин у потходнику
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1936.
Хрватски глумци